Plaatsen in de Verenigde Staten
 Driscoll (North Dakota)
 Driscoll (Texas)

 Personen
 Bobby Driscoll (1937-1968), Amerikaans acteur
 Mark Driscoll (1970), Amerikaans voorganger
 James Driscoll (1977), Amerikaans golfer
 John Driscoll (1981), Amerikaans acteur
 Julie Driscoll (1947), Brits zangeres

 Overig
 Peyton Driscoll, personage uit de serie CSI: NY
 Walt Driscoll , personage uit de serie Dallas